Operacja rżewsko-wiaziemska (1942)
 Operacja rżewsko-wiaziemska (1943)